Scottish Hydro Arena, SECC Arena - arena w szkockim Glasgow, obecnie pozostająca w budowie. Zakończenie jej rozbudowy planowane jest na 2013 rok. Koszt budowy ma wynieść 125 milionów funtów. W swoim obecnym kształcie używana jest do koncertów i innych wieczornych wydarzeń. Jej pojemność wynosi 12 000 osób. W przyszłości obiekt ma stanowić największą arenę widowiskową w Szkocji. Widownia będzie zaprojektowana w ten sposób, że widzowie będą mieli dobrą widoczność z każdego miejsca. Akustyka także będzie na najwyższym poziomie. W 2014 r. na obiekcie mają odbyć się mistrzostwa w netballu i koszykówce.

Hale sportowe i widowiskowe w Wielkiej Brytanii
Sport w Glasgow